542-я гренадерская дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
542-я гренадерская дивизия была сформирована 7 июля 1944 года на территории военного учебного центра «Штаблак» в 1-м военном округе во время 29-й волны мобилизации Вермахта. Она формировалась под руководством генерал-лейтенанта  Карл Лёврик, кавалера Рыцарского креста Железного креста с дубовыми листьями, бывшего командира 93-й пехотной дивизии. 12 августа 1944 года дивизия была переименована в 542-ю пехотную.

После завершения комплектования и подготовки, дивизия приняла участие в боях под Варшавой в составе 20-го армейского корпуса. 9 октября 1944 года дивизия была переименована в 542-ю народно-гренадерскую. С октября оборонялась на рубежах реки Нарев в центральной Польше.

В январе 1945 г. после разгрома в Висло-Одерской операции отступила в Западную Пруссию. В апреле 1945 года дивизия была уничтожена советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

Местонахождение 
 с июля по август 1944 (Германия)
 с августа 1944 по январь 1945 (Польша)
 с января по апрель 1945 (Западная Пруссия)

Подчинение 
 20-й армейский корпус 2-й армии группы армий «Центр» (июль 1944 год — январь 1945)
 27-й армейский корпус 2-й армии группы армий «Центр» (январь — февраль 1945)
 23-й армейский корпус 2-й армии группы армий «Висла» (февраль — апрель 1945)

Командиры 
 генерал-лейтенант Карл Лёврик (7 июля 1944 — 6 апреля 1945)

Состав 
 1076-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1076)
 1077-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1077)
 1078-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1078)
 1542-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 1542)
 1542-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 1542)
 1542-й противотанковый дивизион (Panzerjäger-Abteilung 1542)
 542-й фузилёрный батальон (Füsilier-Bataillon 542)
 542-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 542)
 1542-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1542)
 1542-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 1542)

См. также 
 543-я гренадерская дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году